Общегреческий чемпионат 1958/1959 () — 23-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1958/1959
Греция
Греция
1958 год в Греции
1959 год в Греции